Sharpe se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Richard Bowdler Sharpe
 Emily Mary Bowdler Sharpe